le serval est un félin africain.
 Serval est le nom d'une commune française de l'Aisne.
 Serval fut un temps le nom en France du personnage Wolverine des Marvel Comics. 
 Serval est un projet informatique qui a pour but de créer un réseau de téléphonie mobile.
 Paul Augustin Serval (1832-1886) : explorateur français.
 Opération Serval est le nom d'une intervention militaire française au Mali en 2013.
Serval est le nom d'un véhicule blindé multi-rôles léger de l'armée de terre française dans le cadre du programme Scorpion.
 Serval est le nom du drone Camcopter S-100 dans la Marine nationale française.